Hoogvliet är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Hoogvliet
 Jan Marius Hoogvliet

Hoogvliet kan även syfta på kommundelen Hoogvliet.

Nederländska efternamn